Малик Аваз оглы Гасанов (; род. 1971 года, село Гюнешли, Джалильабадский район, Азербайджанская ССР) — государственный и политический деятель. Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики IV, V, VI созывов.

Биография 
Родился в 1971 году в селе Гюнешли, Джалильабадского района Азербайджана. 

Окончил Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы, факультет русского языка и литературы,Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «бухгалтерский учёт и аудит».

С 1997 года работал в должности инспектора в управлении Каспийского морского пароходства. С 2003 года — начальник отдела координации на транспорте Министерства транспорта Азербайджана. 

С 2007 по 2010 годы возглавлял строительную компанию "Azinco Holding".

В 2010 году избран в Национальное собрание Азербайджана. Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики IV, V созывов.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана VI созыва. 

Член комитета общественных объединений и религиозных организаций, член комитета по региональным вопросам Парламента.

Руководитель межпарламентской рабочей группы по отношениям с Южной Кореей.

Член азербайджанской делегации в Межпарламентской ассамблее СНГ.

Член партии "Новый Азербайджан".

Примечания

См. также 
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана VI созыва

Ссылки 
 Профиль на сайте Национального собрания Азербайджана 
 Профиль на сайте Национального собрания Азербайджана 

Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Выпускники Бакинского славянского университета
Выпускники Азербайджанского экономического университета